Кинопремия «Империя» за лучший дебют (, (до 2003 года — Best Debut)) — награда, присуждаемая британским журналом Empire. Вручается ежегодно, начиная с первой церемонии в 1996 году. На премию претендуют начинающие кинематографисты: актёры, актрисы и режиссёры. В последние годы награды вручаются отдельно — за мужской и женский дебют.

Список лауреатов и номинантов

1996—2000

2001—2010

2011—2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала Empire 
 Кинопремия «Империя» на сайте IMDb 

Дебют
Награды за дебютный фильм